Corti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alfonso Corti (1822–1876), italiensk anatom
 Axel Corti (1933–1993), österrikisk regissör
 Bonaventura Corti (1729–1813), italiensk botaniker
 
 Jesse Corti (född 1955), amerikansk skådespelare och röstskådespelare
 Luigi Corti (1823–1888), italiensk diplomat

Italienska efternamn